Ofiüsa o Ofiüssa () és un topònim del grec antic que significa 'plena de serps' () i que fou donat als següents indrets, principalment illes:

 Ofiüssa (1), nom antic d'una illa al sud de Creta
 Ofiüssa (2), nom antic de l'illa de Rodes
 Ofiüssa (3), nom antic de la ciutat de Tira
 Ofiüssa (1), nom antic d'una illa de la Propòntida, tal vegada Ekinlik
 Ofiüssa (2), nom antic de l'illa de Xipre
 Ofiüssa (3), nom antic de l'illa de Citnos
 Ofiüssa (4), nom antic de l'illa de Tenos
 Ofiüssa (5), nom antic de la Península Ibèrica segons Aviè
 Ofiüssa (6), nom grec de l'illa de Formentera
 Ofiüssa (8), nom d'unes aigües termals a Halos

Notes 
Els nombres entre parèntesis fan referència a les entrades del Pauly-Wissowa.